Горичев — славянское имя собственное. Распространено в виде топонима и мужской фамилии, которая имеет женскую форму .
 Горичев, Алексей Дмитриевич (1900—?) — советский военачальник, полковник (1938).
 Горичев, Сергей Тимофеевич (1960—1996) — советский дзюдоист.



Топоним 
 Горичев — село на Украине, находится в Владимир-Волынском районе Волынской области.